François Picquet est un patronyme que porte deux personnalités religieuses françaises :

 François Picquet (évêque), évêque de Bagdad et consul de France à Alep, naquit à Lyon le , d'une famille noble, mort en 1685.

 François Picquet (prêtre sulpicien) (1708-1781), prêtre sulpicien français, qui vécut parmi les Amérindiens au Canada à l'époque de la Nouvelle-France.